If Only signifie en anglais « si seulement » et désigne : 
If Only..., un film espagnol sorti en 1998.
If Only, titre original du film américain Si seulement..., sorti en 2004.
If Only, une chanson du groupe Datafolk.
If Only, l'autobiographie de la chanteuse Geri Halliwell.